Por cimbro puede referirse a:
 Los cimbros, pueblo germánico-céltico de la Edad Antigua;
 el nombre común de la planta Juniperus communis;
 Idioma cimbriano una lengua germánica hablada por una minoría lingüística (al parecer desde la Edad Media) en el noreste de Italia.